ou Grescônio (Grescónio) foi bispo de Iria Flávia durante o .

Bibliografia

|}

Bispos de Iria Flávia